Михаил Эрастович Янишевский  (14 декабря 1871 года — 4 декабря 1949 года) — геолог и палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор ЛГУ. Заслуженный деятель науки РСФСР (1945), лауреат Сталинской премии (1947).

Биография 
Родился  года в Казани в семье профессора Казанского университета и городского головы Казани Э. П. Янишевского.

Среднее образование получил в Пермской гимназии, где он окончил курс в 1889 году. В том же году поступил в Казанский университет на естественный разряд физико-математического факультета, окончив здесь курс в 1893 году. При прохождении университетского курса написал работу на тему: «Описание кристаллов топаза и берилла, хранящихся в минералогическом кабинете Казанского университета», за которую получил золотую медаль.

После отбывания воинской повинности, в 1895 году был оставлен при Казанском университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре геологии и минералогии. В 1897 году назначен сверхштатным хранителем геологического кабинета Казанского университета, а в 1899 году штатным хранителем того же кабинета. 4 декабря 1899 года по прочтении двух пробных лекций, зачислен в приват-доценты Казанского университета, где в 1900 году защитил свою работу «Фауна каменноугольного известняка, выступающего по р. Шартымке на восточном склоне Урала» в качестве диссертации на ученую степень магистра.

В 1902 году был приглашен В. А. Обручевым для создания кафедры палеонтологии в Томском технологическом институте. В 1910 году защитил докторскую диссертацию «Нижне-каменноугольный известняк около поселка Хабарное Орского уезда, Оренбургской губернии» в Казанском университете.

В 1911 году он вместе с рядом профессоров был уволен из Томского технологического института за вольнодумство и осуждение деятельности правительства.

Возобновляет педагогическую деятельность только к 1915 году, читая лекции по геологии на курсах Лесгафта. С 1916 года профессор Петроградских высших женских курсов, которые были переданы в подчинение Петроградскому университету в 1919 году, и в котором он проработал до 1949 года.

В 1916 году был одним из основателей Русского палеонтологического общества и членом Совета этой организации.

В 1919 году на базе бывшего кабинета-музея организовал кафедру палеонтологии Петроградского (Ленинградского) университета, которую возглавлял в течение 30 лет.

Скончался 4 декабря 1949 года в Ленинграде. Похоронен на Шуваловском кладбище.

Награды и звания 
 1904 — Орден Святой Анны III степени
 1945 — орден Трудового Красного Знамени (25 марта)
 1945 — Заслуженный деятель науки РСФСР
 1947 — Сталинская премия (???)

Библиография

Примечания

Литература 
 Соколов Б. С. Михаил Эрастович Янишевский. 1871—1949. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2001. 16 с.
 Степанов Д. Л. М. Э. Янишевский: (К 10-летию со дня смерти) // Вопросы палеонтологи. Т. 3. 1960. С. 5-9.
 Тихомиров В. В., Софиано Т. А. 10 лет со дня смерти М. Э. Янишевского // Советская геология. 1960. № 1. С. 140.

Ссылки 

 М. Э. Янишевский — энциклопедия ТПУ.
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 М. Э. Янишевский — Некрополь СПб.

Геологи СССР
Выпускники Пермской мужской гимназии